

Топоніми 
 Уцуномія

Персоналії 
 Уцуномія — японське прізвище.